Тази страница представя турнира за Националната купа на България по футбол, проведен през сезон 1980/81. Тогава надпреварата носи името Купа на Съветската армия. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

Първи предварителен кръг

Втори предварителен кръг 
26 октомври 1980 г.

Трети предварителен кръг 
29 октомври 1980 г.

1/32 финали 
19 ноември 1980 г.

1/16 финали 
10, 11 и 25 декември 1980 г.

1/8 финали 
15 февруари и 4 март 1981 г.

Четвъртфинали 
11 и 18 март 1981 г.

Полуфинали 
22 април 1981 г.

Финал

Източници 
 bulgarian-football.com

8
8